Paul von Heimburg ist der Name folgender Personen:

* Paul von Heimburg (General, 1836) (1836–1913), preußischer Generalleutnant
 Paul von Heimburg (General, 1851) (1851–1936), preußischer Generalmajor